Die B Grupa 2006/07 war die 58. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 12. August 2006 und endete am 26. Mai 2007.

Modus 
Die 28 Mannschaften wurden geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Diese spielten an 26 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Meister stiegen direkt in die A Grupa auf. Die beiden Zweitplatzierten spielten den dritten Aufsteiger aus.

Die jeweils letzten zwei Teams stiegen in die drittklassige W Grupa ab.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe West

Gruppe Ost

Play-off 
Das Spiel fand am 2. Juni 2007 in Stara Sagora statt.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

2006 07
Fußballsaison 2006/07